Megadasys är ett släkte av bukhårsdjur. Megadasys ingår i familjen Lepidodasyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Megadasys